A Taça David Morrell de Rugby de 2012 é a primeira edição da disputa oficial de rugby union no estado brasileiro do Tocantins. O campeonato foi realizado em duas etapas. O primeiro jogo oficial da história do rugby tocantinense já definirá o representante desse estado na Copa Amazônia Legal de 2012.

Campeões
 Rugby XV Masculino =Palmas
 Rugby 7s Feminino =Mutuca

Jogos - Rugby XV Masculino

Primeira etapa

Segunda etapa

Jogos - Rugby 7s Feminino

Primeira etapa

Segunda etapa

2012